Peukalosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Peukalosaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Peukalosaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Peukalosaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Peukalosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,31, long 28,75), 
 Peukalosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,14, long 29,02), 

Robotskapade Finlandförgreningar